— японская серия видеогр в жанре «файтинг» по мотивам популярной японской манги и аниме «Наруто» Масаси Кисимото. Все части были разработаны Eighting и выпущены компаниями D3 Publisher и Tomy. Разные игры серии выходили на разных платформах: четыре на GameCube и пять на Wii. Все игры, кроме Revolution и Revolution 2, вышедших в США, были выпущены в Японии. Кроме того, на английский язык переведены и изданы в США Naruto: Clash of Ninja и Clash of Ninja 2. Игровой процесс серии разнится от игры к игре. Игрок получает в управление одного из персонажей манги и аниме «Наруто», а затем сражается с противником, используя различные приёмы и специальные техники — дзюцу. В новых играх присутствует прохождение в режиме «истории», где игрок продвигается по сюжету, как правило, заимствованному из первоисточника. С выходом новых глав манги и серий аниме, в «Наруто» появляются новые персонажи, которые затем добавляются и в новые игры серии.

Реакции обозревателей и критиков на игры были различными, включая многочисленные похвалы простой и доступной боевой системе и критику той же системы.

GameCube

Naruto: Clash of Ninja 

Naruto: Clash of Ninja — первая часть серии, вышедшая в Японии 19 декабря 2002 года, а затем в США.

Naruto: Clash of Ninja 2 
Naruto: Clash of Ninja 2 (в Японии известная как Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 2, а в Европе — Naruto: Clash of Ninja European Version) — вторая игра серии, вышедшая в Японии 4 декабря 2003 года. В ней сохранены все персонажи первой части, плюс некоторые герои сюжетной арки об экзамене на звание тюнина. Многопользовательский режим делает возможной совместную игру четырёх игроков.

Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 3 
Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 3 — третья часть серии, анонсированная 3 августа 2004 года и вышедшая 20 ноября 2004. Она охватывает события аниме и манги «Наруто» от экзамена на звание тюнина до поисков Цунадэ. В этой части впервые появилась возможность изменять форму в процессе боя и получать благодаря этому специальные атаки.

Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 4 

Файтинг, в котором присутствуют 37 персонажей. Среди них есть и такие, как куклы Канкуро и собачка Кибы Акамару.

Wii

Naruto Shippuuden: Gekitou Ninja Taisen! EX 
Naruto Shippuuden: Gekitou Ninja Taisen! EX — пятая часть серии Clash of Ninja и первая, разработанная для приставки Wii. Она была выпущена в Японии 21 февраля 2007 года. Действие игры происходит в рамках Naruto: Shippuuden, в частности, рассказывает о спасении Гаары.

Naruto Shippuuden: Gekitou Ninja Taisen! EX 2 

Naruto Shippuuden: Gekitou Ninja Taisen! EX 2 — вышла 29 ноября в Японии. Шестая часть в серии игр Clash of Ninja, основанных на вселенной Наруто. Также это первая игра по Naruto Shippuuden, главным игровым персонажем в которой выступает Саске Учиха. По сравнению с предыдущей частью, появились два новых нововведения.
Первое из них, Danger Zones, представляет собой особые места, в которых бойцы могут получить повреждения. Второе нововведение относится к печатям, которые можно использовать для повышения силы атаки или чакры. У некоторых персонажей использование печатей вызывает трансформации.

Naruto Shippuuden: Gekitou Ninja Taisen! EX 3

Naruto: Clash of Ninja Revolution

Naruto: Clash of Ninja Revolution 2 
Naruto: Clash of Ninja Revolution 2 — игра, выпущенная 21 ноября 2008 года в США для игровой приставки Wii.
От первой части, Naruto: Clash of Ninja Revolution, отличается большим количеством игровых персонажей, а также самостоятельной сюжетной линией. Кроме того появляются новые стили игры, такие как «кумитэ» — один игрок дерётся с нарастающим количеством ниндзя, а также «Special» — стиль, при котором игрок лишь выбирает персонажей, а они уже дерутся между собой.

Naruto Shippuuden: Clash of Ninja Revolution 3

Naruto Shippuuden Gekitou Ninja Taisen Special

Персонажи

См. также 
 Наруто

Примечания 

Clash of Ninja
Игры для GameCube
Игры для Wii
Файтинги
Компьютерные игры по мотивам аниме и манги
Игры с сел-шейдерной анимацией
Компьютерные игры, разработанные в Японии